Кук може бити:

 Кук, бутни предио или зглоб у анатомији

или

 Кук (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кук (Цетинград), насељено мјесто у општини Цетинград, Кордун, Република Хрватска

или

 K.u.k., скрађеница из времена Аустроугарске монархије